Marienau heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Marienau (Coppenbrügge), Ortsteil von Coppenbrügge in Niedersachsen
 Marienau (Dahlem),  Ortsteil der Gemeinde Dahlem in Niedersachsen
 Marienau (Mülsen), Ortsteil der Gemeinde Mülsen in Sachsen

 Marienau (Gemeinde Unterach), Ort am Mondsee bei Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Marienau (Forbach), Ortsteil der Stadt Forbach im Département Moselle in Lothringen, Frankreich

 Czerwona, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Marienau im Landkreis Rosenberg, Pommern)
 Jarosław (Złocieniec),  Ortschaft bei Złocieniec in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Marienau im Landkreis Dramburg, Pommern)
 Karczewie, Ortschaft bei Płoty in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Marienau im Landkreis Regenwalde, Pommern)
 Mączlino, Ortschaft bei Myślibórz in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Marienau im Landkreis Soldin, Mark Brandenburg)
 Marianówka (Bystrzyca Kłodzka),  Ortschaft bei Bystrzyca Kłodzka in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Marienau im Landkreis Habelschwerdt, Niederschlesien)
 Marynowy, Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern, Polen (ehemals Marienau im Landkreis Marienburg (Westpr.), Danzig-Westpreußen)
 Michałowo (Nowy Staw), Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern, Polen (ehemals Marienau im Landkreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen)
 Niwka, Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, Polen (ehemals Marienau im Landkreis Königsberg (Neumark), Mark Brandenburg)
 Turzyn (Kcynia), Ortschaft bei Kcynia in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (ehemals Marienau im Landkreis Wirsitz, Danzig-Westpreußen)
 eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (ehemals Marienau im Kreis Obornik, Wartheland) 
 Czerwona (Groß Lassowitz), Weiler in der Gemeinde Groß Lassowitz (Lasowice Wielkie), Woiwodschaft Oppeln, Polen

Baulichkeiten:
 Kartause Marienau, Kloster des Kartäuserordens bei Bad Wurzach in Oberschwaben
 Kloster Marienau, ehemalige Zisterzienserinnenabtei in Breisach am Rhein
 Kloster Marienau (Coppenbrügge), ehemaliges Kloster der Karmeliter bei Coppenbrügge in Niedersachsen
 Landerziehungsheim Schule Marienau, bei Dahlem in Niedersachsen

sowie:
 Marienau (Flensburg), Bach der beim Landschaftsschutzgebiet Marienhölzung in Flensburg, Deutschland entspringt